Ozren est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
le mont Ozren, une montagne de Bosnie-Herzégovine ;
Ozren, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
le mont Ozren, une montagne de l'ouest Serbie située dans la chaîne du Zlatar et dans les Alpes dinariques ;
le mont Ozren, une autre montagne située à l'est du pays et dans la partie la plus méridionale des Carpates serbes.

Autre 
le monastère d'Ozren, en Bosnie-Herzégovine, dans la municipalité de Petrovo (Bosansko Petrovo Selo) et dans la République serbe de Bosnie.